Фурер — еврейская фамилия.

 Фурер, Вениамин Яковлевич (1904—1936) — советский хозяйственный деятель.
 Фурер, Самуил Исаакович (1909—1979) — советский скрипач.